«Не скажу!» — российский рисованный мультфильм 2006 года, созданный на студии «Пилот». Режиссёр Елена Чернова создала его по мотивам русской народной сказки «Вещий сон».

Мультфильм входит в мультсериал «Гора самоцветов». В начале мультфильма — пластилиновая заставка «Мы живём в России — Ростов».

Сюжет 
Был у одних стариков сын Ваня. Хороший сын, да упрямый. И вот как-то проснулся он и на все вопросы, что ему снилось, отвечал: «Не скажу!». Отец схватился за ремень, а Ваня обиделся и из дома ушёл. Вышел на дорогу и чуть не попал под коляску царевича Василия. Царевич и взял его с собой, привёз домой, за стол посадил. Сестра его царевна Марья пирожками угощала, а царевич спрашивал, что за сон? А Иван опять: «Не скажу!». Царевич и отправил Ваню в темницу, а сам свататься поехал. Только царевна Марья Ивана выпустила, и отправился он догонять царевича. В дремучем лесу увидел он троих дерущихся стариков, которые не могли поделить наследство: ковёр-самолёт, сапоги-скороходы и шапку-невидимку. Иван забросил далеко три палки и отправил стариков их искать. Сел Ваня на ковёр, и тот полетел. По пути он помог орлу спасти маленького орлёнка и вызволил щуку из невода. Догнал он царевича и с помощью волшебных вещей и своих новых друзей-животных помог ему добиться руки царевны Елены, которая была известна своим хитрым и даже жестоким нравом. Полетел Иван назад к троим старикам. Первому вернувшемуся с найденной палкой отдал ковёр-самолёт, второму — сапоги-скороходы, а третьему — шапку-невидимку. Пришёл Иван к царевне Марье, а тут и Царевич Василий с царевной Еленой приехали. И сыграли тут Василий да Елена, Иван да Марья свадьбу — да зато какую! А на вопрос царевича, про что же сон то был, Ваня и отвечал — да вот про это всё и был.

Роли озвучивали 
 Ирина Муравьёва — царевна Елена
 Владислав Галкин — Иван
 Анатолий Лобоцкий — царевич Василий / торговец на базаре / рассказчик
 Эдуард Назаров — отец Ивана / один из стариков / орёл
 Анжелика Волчкова — мать Ивана / царевна Марья / щука / торговка на базаре
 Александр Леньков — рассказчик в заставке / двое стариков

Фестивали и награды 
2006 — XI Международный фестиваль детского анимационного кино «Золотая рыбка»:
 Официальный приз фестиваля: Гран-при — цикл «Гора самоцветов», худ.рук. Александр Татарский
 Приз детского жюри «За сказочность» фильму «Не скажу!» (реж. Елена Чернова).

Примечания

Ссылки 
 
 «Не скажу!» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Рисованные мультфильмы России 2006 года
Мультфильмы Елены Черновой
Мультфильмы «Гора самоцветов»